Ліга чемпіонів КАФ 2018 (офіційно 2018 Total CAF Champions League) — 54-й турнір між найкращими клубами африканських країн і 22-й у теперішньому форматі. Переможець турніру, туніський Есперанс здобув право зіграти у Клубному чемпіонаті світу 2018 та Суперкубку КАФ 2018.

Попередній раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|10/20 лютого 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|10/21 лютого 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|11/20 лютого 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|11/21 лютого 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|10/24 лютого 2018

|}

Перший раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|6/17 березня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|6/18 березня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|7/17 березня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|7/18 березня 2018

|}

Груповий етап

Група A

Група B

Група C

Група D

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|14/21 вересня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|14/22 вересня 2018

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|15/21 вересня 2018

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|2/23 жовтня 2018

|}

Фінал 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|2/9 листопада 2018

|}

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Ліга чемпіонів КАФ на soccerway.com

2018 у футболі
Ліга чемпіонів КАФ